Uncle Jack – pseudonimo di Fábio Jr.
Uncle Jack – programma televisivo di BBC1